HD 4308 b — горячий нептун, обращающийся вокруг жёлтого карлика в созвездии Тукана. Открыт методом доплеровской спектроскопии HARPS в 2005 году.

Примечания

Ссылки 
 

Горячие нептуны
Планеты-гиганты
Тукан (созвездие)
Экзопланеты, обнаруженные HARPS
Экзопланеты, открытые в 2005 году
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии